La Raie verte peut faire référence à :
 La Raie verte, peinture de Henri Matisse, 1905 ;
 La Raie verte, peinture d'Olga Rozanova, 1917.